Playa Brava, el término puede hacer referencia a:

Playa Brava, ubicada en Arica y Parinacota.
Playa Brava, ubicada en Punta del Este.
Playa Brava, ubicada en Atlántida.
Playa Brava, ubicada en Florianópolis.